Вермюлен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вермюлен, Алексей (род. 1994) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вермюлен, Гийс (род. 1981) — голландский спортсмен, гребец.
 Вермюлен, Крис (род. 1982) — австралийский мотогонщик. См. также 
 Вермёлен